Фіджі:

 Фіджі — країна в Тихому океані
 Фіджі — море в Тихому океані
 HMS «Фіджі» — військовий корабель, легкий крейсер типу «Коронна колонія» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.

Посилання